Rehden bezeichnet: 

 Rehden, eine Gemeinde in Niedersachsen
 Rehden (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht aus dem Ort Rhede (Ems)
 BSV Rehden, eine Fußballmannschaft der Gemeinde Rehden
 Samtgemeinde Rehden, eine Samtgemeinde in Niedersachsen
 Radzyń Chełmiński, Stadt Rehden im ehemaligen Westpreußen, eine Gemeinde im Kulmerland/Polen
 Burg Rehden, eine Burg des Deutschen Ordens

Siehe auch:
 Reden
 Reden-Reden
 Rheden